Луций Касий Лонгин () e име на римските политици:

 Луций Касий Лонгин Равила, консул 127, цензор 125 пр.н.е., познат с въпроса cui bono?.
 Луций Касий Лонгин Равила, консул 107 пр.н.е.
 Луций Касий Лонгин, народен трибун 104 пр.н.е.
 Луций Касий Лонгин, претор 66 пр.н.е., не успява да бъде избран за консул и става привърженик на Луций Сергий Катилина.
 Луций Касий Лонгин (трибун 44 пр.н.е.), брат на Гай Касий Лонгин (заговорник); народен трибун 44 пр.н.е., не е заговорник
 Луций Касий Лонгин, син на трибуна от 44 пр.н.е., командир на легион, убит в битката при Филипи
 Луций Касий Лонгин (консул 11 г.), суфектконсул 11 г.
 Луций Касий Лонгин (консул 30 г.), консул 30 г., женен за Друзила, сестра на Калигула